В одиночному розряді тенісного турніру China Open 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Анна Смашнова здобула титул, у фіналі перемігши Анну Курникову 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Анна Смашнова (переможниця)
 Ай Суґіяма (півфінал)
 Кларіса Фернандес (чвертьфінал)
 Анна Курникова (фінал)

 Адріана Серра-Дзанетті (чвертьфінал)
 Патріція Вартуш (1-ше коло)
 Анжелік Віджайя (півфінал)
 Сільвія Талая (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

China Open (теніс)